ФА Комјунити шилд (), раније познат као Черити шилд () је суперкуп Енглеске који играју освајачи Премијер лиге и ФА купа. Традиционално се одржава на Вемблију. Ово такмичење је основано 1908. године и најуспешнији клуб је Манчестер јунајтед са 21 освојеним трофејом. Поред „црвених ђавола” доста успеха у овом такмичењу имају и Арсенал и Ливерпул са по 16 трофеја.

Финалне утакмице

Спољашње везе 
 Званична страница на сајту Фудбалског савеза Енглеске

Енглеска
Комјунити шилд